Seldžucká dynastie byla turecká, zčásti persianizovaná dynastie, která vládla v oblasti centrální Asie a Středního východu mezi 11.–14. stoletím. Příslušníci seldžucké dynastie pocházeli z oguzského kmene Kınıků, kteří byli stoupenci sunnitského islámu a území jimi ovládané je známé jako Seldžucká říše. Jejím zakladatelem byl Seldžuk-begův vnuk Tugrul-beg.

Odkazy

Literatura

Externí odkazy

Reference 

Muslimské dynastie
Sunnitský islám
Středověké dějiny Turecka
Vymřelé panovnické rody
Seldžucká říše